Dobri Dol jen název hned několika vesnic v Jihovýchodní Evropě:

V Bulharsku 

 Dobri Dol (Kjustendilská oblast), vesnice v opštině Trekljano
 Dobri Dol (Montanská oblast), vesnice v opštině Lom
 Dobri Dol (Plovdivská oblast), vesnice v opštině Parvomaj
 Dobri Dol (Varenská oblast), vesnice v opštině Avren

V Severní Makedonii 

 Dobri Dol (Sopište), vesnice v opštině Sopište
 Dobri Dol (Vrapčište), vesnice v opštině Vrapčište